Anguillara ist der Name folgender

Orte:

 Anguillara Sabazia, eine Gemeinde in der Provinz Rom im Latium
 Anguillara Veneta, eine Gemeinde in der Provinz Padua in Venetien

Personen:
 Luigi Anguillara (um 1512–1570), italienischer Botaniker
Sonstiges:

 Anguillara (Adelsgeschlecht) war eine Adelsfamilie in Mittelitalien